

Cinema e televisione 
 Messengers – film del 1999 diretto da Yasuo Baba
 Messengers – film del 2004 diretto da Philip Farha
 Messengers – film per la televisione del 2016 diretto da Dylan Alexander

Musica 
 Messengers – gruppo musicale metal statunitense
 Messengers – gruppo musicale new wave britannico
 Messengers – gruppo musicale blues rock finlandese
 Messengers – album degli August Burns Red del 2007
 Messengers – album del gruppo musicale omonimo del 2008

Pagine correlate 
Messenger
The Messengers